Dontschew, bzw. Donchev,  weiblich Dontschewa, bzw. Doncheva,  ist der Name von:

 Antoni Dontschew (* 1959), ein bulgarischer Jazzpianist.
 Anton Dontschew (1930–2022), bulgarischer Schriftsteller
 Gentscho Dontschew (* 1928), bulgarischer Philosoph
 Georgi Dontschew (* 1967), bulgarischer Jazzmusiker
 Kiril Dontschew (* 1936), bulgarischer Komponist und Dirigent
 Tatjana Dontschewa (* 1960), bulgarischer Politikerin und Juristin
 Tomislaw Dontschew (* 1973), bulgarischer Politiker